Waldheim (Saksen), een gemeente in Saksen
Waldheim (Hannover), een deel van Hannover
Waldheim (Canada), plaats in Saskatchewan (Canada)
Waldheim-mavo, middelbare school in Baarn

Personen
Johann Gotthelf Fischer von Waldheim, was een Duits-Russische bioloog
Kurt Waldheim, was Oostenrijkse diplomaat en politicus
Elisabeth Waldheim, weduwe van Kurt, voormalig UN secretaris en president van Oostenrijk